Кемп () — обобщённое название сельской местности и сельских населённых пунктов на Фолклендских островах, используемое как в разговорной речи, так и на формальном уровне. Так, например, в местных переписях населения жители делятся на три основных категории по месту проживания: Порт-Стэнли, военная база Маунт-Плезант и Кемп.

Население 

По данным переписи, прошедшей в 2016 году, в Кемпе постоянно проживает 381 человек. Население Кемпа распределено между несколькими десятками маленьких поселений хуторного типа, крупнейшие из них — Гуз-Грин и Порт-Ховард — имеют около 40 постоянных жителей.

Примечания 

Фолклендские острова